Zalotay Elemér (1894–1968) régész, könyvtáros, múzeumigazgató
 Zalotay Elemér (1932–2020) építész